Ibuk steht für:
 Ibuk (Osttimor), Ort in Bobonaro (Gemeinde), Osttimor

IBUK steht für:
 AIDAnova (Rufzeichen), Kreuzfahrtschiff der Helios-Klasse

IBuK steht für:
 „Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt“, siehe Befehls- und Kommandogewalt

Abkürzung